Província de Pattani, província de Tailàndia
 Pattani (ciutat), capital de la província de Pattani
 Districte de Pattani, districte de la província de Pattani
 Patani (o Pattani en tailandès), regió històrica 
 Regne de Pattani, un antic estat independent
 Sultanat de Pattani, antic regne musulmà independent
 Monthon Pattani, antiga província tailandesa de principis del 
 Riu Pattani, riu del sud de Tailàndia
 Llengua Pattani, una llengua de l'Índia
 Malai Kelantan-Pattani, llenguatge malai de la regió de Patani
 Patani (LGA), LGA de l'estat del Delta, Nigèria